Het Wereldkampioenschap 3×3-basketbal 2019 werd gehouden van 18 tot 23 juni 2019 op het Museumplein in Amsterdam. Twintig mannen- en twintig vrouwenteams namen deel aan het toernooi.

Gekwalificeerde landen
De beste twintig mannen- en vrouwenteams op de FIBA-wereldranglijst plaatsten zich voor het toernooi.

Mannentoernooi

Groepsfase
De groepswinnaars en nummers twee gaan door naar de kwartfinale.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Wereldkampioenschap 3×3-basketbal
3×3-basketbal 2019
Sportevenement in Amsterdam
Basketbal in Nederland
Basketbal in 2019